Dubinski ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Dubinski (* 1995), deutsche Eiskunstläuferin
 Ingo Dubinski (* 1963), deutscher Fernsehmoderator und Showmaster

Siehe auch:
 Dubinsky